Фуйен — вьетнамский топоним:
 Фуйен  ( — провинция в центральной части Вьетнама. 
 Фуйен () — уезд в провинции Шонла.
 Фуйен () — город в уезде Фуйен, провинция Шонла.
 Фуйен () — община в уезде Фусюен, Ханой.